Un  est un terme anglais qui désigne l'enlèvement d'une personne.

Cinéma et télévision 
 Kidnapping (Alias Mary Dow) est un film américain réalisé par Kurt Neumann et sorti en 1935.
 Kidnapping (Kidnapping! Paga o uccidiamo tuo figlio) est un film hispano-italien réalisé par Alberto Cardone et sorti en 1969.
 Le Grand Kidnapping () est un film franco-italien réalisé par Roberto Infascelli et sorti en 1973.
 Kidnapping () est un film américain réalisé par Howard Avedis en 1986.
  est un téléfilm germano-italien réalisé par Cinzia Th. Torrini en 1998.
 Kidnapping () est un film américain réalisé par Scott Ziehl en 2004.
  est un film indien de Bollywood réalisé par Sanjay Gadhvi, sorti en 2008.
 Kidnapping () est un thriller américain sorti en 2012.
 Kidnapping Freddy Heineken est un film américano-belgo-néerlandais réalisé par Daniel Alfredson en 2014.
 Kidnapping, mini-série télévisée danoise de 2019.

Littérature et bande-dessinée 
 Kidnapping, une histoire de la série Jess Long d'Arthur Piroton et Maurice Tillieux.
 Kidnapping, le treizième tome de Clifton

Notes et références 

Homonymie de titre